Биддингхёйзен () — посёлок в муниципалитет в Восточном Флеволанде, в провинции Флеволанд. Население — 6 205 человек. Вместе с ещё двумя поселениями входит в состав муниципалитета Дронтен. В посёлке находится парк аттракционов «Walibi Holland».

История 
Поселения Биддингхёйзен было образовано в 1963 году. Название было позаимствовано от ранее располагавшейся здесь, но впоследствии исчезнувший деревни с одноименным названием. Первое упоминание о поселении с названием «Bidningahusum» на этом месте — относятся к 793 году.Первыми, кто 10 октября 1963 года приехал и поселился в новообразованном поселении была семья — Heijmink.

Центральное место в религиозной жизни поселения занимают протестантская кирха и римо-католическая церковь Св. Бонифация. Вокруг них расположены магазины и административные постройки.

Стилизованное изображение птицы зимородка, которая изображена на флаге — является эмблемой поселения Биддингхёйзена.

Мероприятия 
Поселение Биддингхёйзен ведет достаточно активную жизнь, подтверждением чему является проведение многочисленных фестивалей и мероприятий. С 1982 по 1994 год именно здесь проходил фестиваль — Джамбори (Всемирный слёт скаутов), а в 1995 году здесь состоялся 18-й Джамбори. Также, поселение Биддингхёйзен является местом проведения следующих фестивалей:
 Arrow Rock Festival;
 AutoFest;
 AutoMaxx;
 Defqon.1;
 Fields of Rock;
 Flevoboulevard;
 Lowlands festival;
 Mega Trucks Festival;
 Opwekking.

Известные жители 
Шарон Кипс () — голландская певица, обладательница премии «Золотой зимородок»;

Сандер Лантинга () — радиоведущий;

Алессио Да Крюз () — футболист, игрок FC Twente;

Симона Кетс () — футболист, игрок женской ФК Heerenveen

Примечания 

Населённые пункты Нидерландов
Населённые пункты, основанные в 1963 году